James Brolin (1940), Amerikaans acteur
 Josh Brolin (1968), Amerikaans acteur
 Tomas Brolin (1969), Zweeds voetballer